Финал Кубка ярмарок 1963 — 5-й финал Кубка ярмарок. Прошёл 12 июня 1963 года на стадионе «Максимир» в Загребе и 26 июня 1963 года на стадионе «Месталья» в Валенсии.

«Валенсия» защитила титул, одержав победу по сумме двух матчей со счётом 4:1.

Путь к финалу

Матчи 
Первый матч

Второй матч

См. также 
 Кубок ярмарок 1962/1963

Кубок ярмарок 1963
Кубок ярмарок 1963
Международные спортивные соревнования в Загребе
Кубок ярмарок 1962/1963
1963
Кубок ярмарок
Июнь 1963 года
События 12 июня
События 26 июня
Спорт в Югославии в 1963 году
Международные соревнования по футболу в Югославии